19-й чемпионат мира по биатлону среди юниоров проходил в швейцарском городке Эгг-ам-Этцель с 18 февраля по 24 февраля 1985 года.

Проходили только мужские соревнования среди юниоров (до 21 года). Было разыграно 3 комплекта медалей, в индивидуальной гонке, спринте и эстафете.

В личных видах успешно выступили представители ГДР и СССР, спортсмены каждой из стран выиграли по одной золотой, одной серебряной и одной бронзовой медали. В эстафете победила сборная ГДР, вторыми были биатлонисты Западной Германии, третьими финишировали французы, опередив на доли секунды сборную СССР.

Одновременно с юниорским чемпионатом, в том же месте проходил взрослый чемпионат мира среди женщин.

Результаты соревнований

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты международных и всесоюзных соревнований в сезоне 1984/85 г. / сост. Клейменов П. С., Соболь И. // Лыжный спорт : М., 1985. — Вып. 2. — стр. 61

Чемпионаты мира по биатлону среди юниоров
1985 год в биатлоне